Wellesberg ist ein Ortsname:
 Wellesberg (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wellesberg (Wallenfels), Ortsteil des Stadt Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Wellersberg